John Rodgers kan syfta på:

Personer 
* John Rodgers (1728–1791), amerikansk militär
 John Rodgers (1772–1838), amerikansk sjömilitär
 John Rodgers (1812–1882), amerikansk sjömilitär
 John Rodgers (1881–1926), amerikansk sjömilitär
 John Rodgers (1906–1993), brittisk konservativ politiker
 John Rodgers (1914–2004), amerikansk geolog
 John Rodgers (1915–1997), nyzeländsk romersk-katolsk biskop
 John Rodgers (född 1950), engelsk fotbollsspelare
 John Rodgers, irländsk boxare, tävlande i olympiska sommarspelen 1972
 John Rodgers, australisk musiker, verksam 1984

Se även  
 John Rogers